Tirídates o Tiridates (parto: 𐭕𐭉𐭓𐭉𐭃𐭕, Tīridāt, armenio clásico:Տրդատ, Trdat) es una palabra de origen iranio que significa (“dado por el dios Tir”) puede referirse a:

Armenia 
 Tiridates I de Armenia (52-58 y 68-88)
 Tirídates II de Armenia (217-252)
 Tiridates III de Armenia (287-330)

 Trdat o Tirídates (c. 950-1020), arquitecto armenio de la dinastía Bagratuni y de la catedral de Ani al que se le pidió ayuda al colapsar en 1001 la cúpula de Santa Sofía.

Partia 
 Tirídates (fl. 211 a. C.), antiguamente considerado rey de Partia como Tirídates I, fundador del reino, independiente del imperio seleúcida, hermano de Arsaces I.
 Tirídates II de Partia (r. c. 32–26 a. C.) que disputó el trono parto a Fraates IV (tradicionalmente, reinó en dos ocasiones 32-29 a. C. y 28-26 a. C.).
 Tirídates III de Partia, tradicionalemente r. 35-36.